Peristeri:
 Peristerion
 Peristeri (Elida)
 Patricia Peristeri